Kosten steht für:

Kosten, die  
 in den Wirtschaftswissenschaften den bewerteten Verbrauch an Produktionsfaktoren, siehe Kosten
 im Rechtssinne Gebühren und Auslagen, siehe Kosten (Recht) 
 umgangssprachlich jegliche Form von Ausgaben, siehe Unkosten
 den konkreten Ressourcenbedarf eines Programms, siehe Leistung (Informatik)
 den abstrakten Ressourcenbedarf eines Algorithmus, siehe Komplexität (Informatik)
 der Aufwand, der minimal für die Lösung eines bestimmten mathematischen Problems erforderlich ist, siehe Komplexitätsklasse
 die Güte eines Pfades, siehe Kosten (Graphentheorie)

Kosten, das 
 das geschmackliche Prüfen einer Speise, siehe Vorkoster

Kosten heißen folgende geographische Objekte:
 Kosten (Gemeinde Assling), Ortschaft der Gemeinde Assling in Osttirol, Tirol, Österreich
 Kosten, Kreisstadt des Kreises Kosten, Posen, seit 1945: Kościan im Powiat Kościański, Woiwodschaft Großpolen, Polen 
 Kosten, Forstgutbezirk im Kreis Löbau bzw. Kreis Neumark, Westpreußen, 1920 bis 1939 und seit 1945: Kostkowo (Rybno) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kosten, Försterei im Kreis Löbau bzw. Kreis Neumark, Westpreußen, seit 1945: Olszewo (Rybno) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Košťany, Stadt in Tschechien (deutscher Name) 
 Koštov, Ortsteil der Stadt Trmice, Tschechien (deutscher Name)

Kosten ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Kosten (* 1958), englischer Schachgroßmeister
 Annabel Kosten (* 1977), niederländische Schwimmerin

Siehe auch: